Лига 1 — название футбольных дивизионов в некоторых странах:

 Лига 1 (Франция) (Ligue 1) — 1-й дивизион в системе футбольных лиг Франции.
 Лига 1 Английской футбольной лиги (EFL League One) — 3-й дивизион в системе футбольных лиг Англии.
 Лига 1 (Шотландия) (Scottish League One) — 3-й дивизион в системе футбольных лиг Шотландии.
 Лига 1 (Румыния) (Liga I) — 1-й дивизион в системе футбольных лиг Румынии.
 Кей-лига 1 (Республика Корея) (K League 1) — 1-й дивизион в .
 Лига 1 (Кот-д’Ивуар) (Ligue 1) — 1-й дивизион в .
 Лига 1 (США и Канада) (USL League One) — 3-й дивизион в .
 Лига Азадеган (Лига 1) (League 1) — 2-й дивизион в системе футбольных лиг Ирана.

 Чемпионат Профессиональной Лиги 1 (Тунис) (CLP-1) — 1-й дивизион в системе футбольных лиг Туниса.

См. также